2 miejscowości w Polsce: 
 Chromiec – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. karkonoskim, w gminie Stara Kamienica 
 Chromiec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Nowe Miasto nad Wartą
1 potok w Sudetach
 Chromiec − prawy dopływ Kamienicy w dorzeczu Bobru